Little Bear Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Little Bear Island (Orange County, Florida)
 Little Bear Island (Volusia County, Florida)
 Little Bear Island (Maine)
 Little Bear Island (Minnesota)
 Little Bear Island (New Hampshire)